Весь мир театр:
 «Весь мир — театр» — метафора.
 «Весь мир театр» — роман Б. Акунина.